Син Рюджин (, , известная мононимно как Рюджин (Ryujin); ) — южнокорейская певица, рэпер и танцор. Участница южнокорейской музыкальной женской группы Itzy. Она является ведущим танцором и вокалисткой.

Биография

2001—2018: Начало карьеры 
Рюджин родилась 17 апреля 2001 года в Сеуле. С детства любила выступать, её образцом для подражания была певица и актриса Ли Хёри.

Син Рюджин приняла участие в деятельности южнокорейской мужской группы GOT7, а вскоре после этого стала участником-стажёром в звукозаписывающей компании JYP Entertainment. В 2017 году она снялась в короткометражном фильме южнокорейского бойбенда BTS, связанного с их синглом «LOVE YOURSELF: Highlight Reel», в котором сыграла роль близкой подруги Пак Чимина и Чон Хосока. В октябре 2017 года Рюджин приняла участие в кастинге для реалити-шоу MIXNINE и успешно его прошла. По причине того, что мужская группа выиграла у женской группы, участница выбыла из реалити-шоу. По оценкам, считается, что Рюджин заняла первое место среди девушек.

В 2018 году, появилась новость в виде слухов о составе новой женской группы, созданной JYP Entertainment, и Рюджин была  в списке предполагаемых участниц этой группы.

2019—2021: Дебют в Itzy 
20 января 2019 года подтвердилось её участие в составе новой группы, которая получила название Itzy.

12 февраля 2019 года группа дебютировала с песней «Dalla Dalla» и сингловым альбомом It’z Different.

7 февраля 2020 года Рюджин вместе с Чхэрён, коллегой по Itzy, окончила .

Дискография

Фильмография

Телевизионные шоу

Музыкальные клипы

Примечания 

Рэперы Республики Корея
Участницы Itzy